Ettore Borzacchini – scrittore italiano
 Mario Umberto Borzacchini – pilota automobilistico italiano
 6923 Borzacchini – asteroide della fascia principale